Гласспул () — британская фамилия. Известные носители:

 Гласспул, Джеймс (род. 1991) — австралийский велогонщик.
 Гласспул, Ллойд (род. 1993) — британский теннисист.